Siminoc (< ) se poate referi la:
 Siminoc, Constanța
 Siminoc, Vrancea
 Râul Siminoc, Teșna

Vezi și 
 Helichrysum arenarium (en)
 Helichrysum
 "siminóc"

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din ucraineană